Il singolare del torneo di tennis Grand Prix de Tennis de Toulouse 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jimmy Connors che ha battuto in finale Andrej Česnokov 6-2, 6-0.

Teste di serie 

 Henri Leconte (quarti di finale)
 Jimmy Connors (campione)
 Andrej Česnokov (finale)
 Jonas Svensson (secondo turno)

 Mikael Pernfors (primo turno)
 Jakob Hlasek (semifinali)
 Magnus Gustafsson (secondo turno)
 Michiel Schapers (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Grand Prix de Tennis de Toulouse 1988